Аван — административный район Еревана, Республики Армения. Он расположен в северо-восточной части города. По состоянию на 1 января 2013 года численность населения района составляла 50 300 человек. Расположен на левом берегу реки Раздан.

Название 
Слово Аван в армянском языке заимствовано из среднеперсидского, оно имеет значение «село» или «здание». В прошлом неогороженные населенные пункты обычно назывались «поселениями» и этим отличались от городов. Сегодня Аван, имеющий статус одного из административных районов Еревана, был самостоятельным поселением в пределах Котайкского уезда Айраратской губернии, а в начале VII века был еще католикосатом.

Общее описание 
Административный район Аван имеет общие границы с административными районами Арабкир, Нор-Норк и Канакер-Зейтун. Граничит с Котайкской областью по внешней границе.

Район разделена на 4 квартала: Старый Аван, Новый Аван (Даниэл Варужан, Петрос Дурян, Егише Чаренц, Аветик Исаакян, Ованес Ованнисян, Саят-Нова, Валерий Брюсов, Ованес Туманян, Наапет Кучак, Григор Нарекаци), Аван-Ариндж, Ахи Анк (перевод — соляная шахта).

Церкви 
 Церковь Святой Катогике Циранавор
 Церковь Святого Иоанна
 Церковь Сурб Аствацацин, Аван

Памятники 
 Нарек (памятник, Ереван)
 Бюст Аветика Исаакяна (Исаакянский район)
 Скульптура «Святое семейство» (Аван-Ариндж)

Улицы и парки 
 улица Грачья Ачаряна
 улица Нвера Сафаряна
 улица Маршала Бабаджаняна
 улица Маршала Худякова
 улица Алматы
 улица Тамручи
 улица Душанбе
 Аван парк
 Ереванский ботанический сад
 парк Семейный

Галерея

См. также 
 Административное деление Еревана

Примечания

Ссылки 
 Район Аван на сервере имен GEOnet. 
 Отчет о результатах переписи населения Армении 2001 года, Национальная статистическая служба Республики Армения

Страницы с непроверенными переводами
Районы Еревана